Als Doppelexponentialverteilung wird bezeichnet
 Die Laplace-Verteilung, auch beidseitige Exponentialverteilung genannt.
 Die Gumbel-Verteilung.